Kling är ett svenskt efternamn, som även använts som soldatnamn. Den 31 december 2013 var 2252 personer med efternamnet Kling bosatta i Sverige .

Personer med efternamnet Kling

 Carl Kling (1879–1967), bakteriolog
 Dick Kling (född 1945), nationalekonom och politiker, moderat
 Elin Kling (född 1983), modejournalist och bloggare
 Florence Harding, född Kling (1860–1924), amerikansk presidentfru
 Gabriel Kling (1719–1797), ämbetsman och riksdagsman
 Gustaf Kling  (1902–1966), skolledare
 Gustav Kling (född 1946), skådespelare, regissör och teaterchef
 Herman Kling (1913–1985), politiker, justitieminister, socialdemokrat
 Johan Kling (född 1962), regissör, författare och musiker
 Jonas Kling (född 1972), fotbollsspelare
 Kajsa Kling (född 1988), alpin skidåkare
 Karl Kling (1910–2003), tysk racerförare
 Malin Kling, journalist
 Måns Nilsson Kling (1600–1657), guvernör över Nya Sverige
 Peter Kling (född 1953), politiker, nydemokrat och riksdagsledamot
 Saimi Kling (1945–2002), textilkonstnär
 Thomas Kling (1957–2005), tysk författare
 Tom Kling Baptiste (född 1990), friidrottare, sprinter
 Åke Kling (1921–2002), friidrottare, sprinter

Se även 
 Kling, norskt bakverk
 Kling Glass, glasstillverkare i Mariestad
 Kling och Klang, polisroller i Pippi Långstrump-filmerna
 Kling Klang Studio, studio för den tyska musikgruppen Kraftwerk
 Klinge, efternamn i de nordiska länderna
 Klinger, tyskt efternamn

Källor

Svenska efternamn
Tyska efternamn
Soldatnamn